British Open 1998 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил со 2 по 12 апреля 1998 года в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Марк Уильямс 5:2 Дэвид Грэй  
 Джо Свэйл 5:0 Вилли Торн  
 Энтони Хэмилтон 5:2 Марк Дэвис  
 Гэри Уилкинсон 5:0 Грэм Дотт  
 Стивен Ли 5:1 Крейг Макгилливрэй  
 Пол Дэвис 5:1 Терри Мёрфи  
 Ронни О'Салливан 5:1 Брэдли Джонс  
 Брайан Морган 5:3 Марк Беннетт  
 Мэттью Стивенс 5:3 Найджел Бонд  
 Марк Кинг 5:4 Ли Уокер  
 Джон Рид 5:2 Даррен Морган  
 Гэри Понтинг 5:3 Фергал О’Брайен  
 Стив Дэвис 5:3 Шокат Али  
 Мик Прайс 5:4 Дин Рейнолдс  
 Джон Хиггинс 5:0 Джейсон Принс  
 Мартин Кларк 5:4 Майкл Джадж  

 Стивен Хендри 5:0 Дэйв Финбоу  
 Энди Хикс 5:4 Мэттью Коуч  
 Алан Макманус 5:3 Ник Пирс  
 Дэйв Харольд 5:3 Джейми Бёрнетт  
 Джеймс Уоттана 5:1 Стефан Мазроцис  
 Род Лоулер 5:1 Ник Уокер  
 Джон Пэррот 5:3 Джо Пэрри  
 Крис Смолл 5:3 Дрю Хенри  
 Доминик Дэйл 5:4 Питер Эбдон  
 Марк Грэй 5:4 Джимми Уайт  
 Тони Драго 5:4 Крис Скэнлон  
 Нил Фудс 5:2 Энтони Дэвис  
 Карл Бэрроуз 5:3 Ален Робиду  
 Джо Джонсон 5:2 Стив Джеймс  
 Кен Доэрти 5:0 Дин О'Кейн  
 Билли Снэддон 5:4 Питер Маккаллэх

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
1998 год в снукере